Carlos Jaramillo (atleet)
 Carlos Jaramillo (wielrenner)
 Carlos Alberto Jaramillo, Colombiaans wetenschapper